Селорику-да-Бейра (; []) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Гуарда. По старому административному делению входил в провинцию Бейра-Алта. Входит в экономико-статистический субрегион Бейра-Интериор-Норте, который входит в Центральный регион. Численность населения — 2,6 тыс. жителей (посёлок), 8,7 тыс. жителей (муниципалитет)а на 2006 год. Занимает площадь 249,93 км².

Покровителем посёлка считается Дева Мария (. Праздник посёлка — 23 мая.

Расположение 
Посёлок расположен в 14 км на северо-запад от адм. центра округа города Гуарда.

Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Транкозу
 на северо-востоке — муниципалитет Пиньел
 на юго-востоке — муниципалитет Гуарда
 на юго-западе — муниципалитет Говейя
 на западе — муниципалитет Форнуш-де-Алгодреш

История 
Поселок основан в 1185 году. Известным уроженцем этого места был летчик Сакадура Кабрал.

Население

Состав муниципалитета 

В муниципалитет входят следующие районы:

 Асореш
 Барасал
 Кадафаш
 Каррапишана
 Казаш-ду-Соейру
 Кортисо-да-Серра
 Форну-Тельейру
 Лажеоза-ду-Мондегу
 Линьяриш
 Масал-ду-Шан
 Мешкитела
 Миньокал
 Прадуш
 Рапа
 Ратоейра
 Салгейрайш
 Санта-Мария
 Сан-Педру
 Вале-де-Азареш
 Велоза
 Виде-Энтре-Виньяш
 Вила-Боа-ду-Мондегу

См. также 
 Гуарда (округ)
 Муниципалитеты округа Гуарда
 Районы округа Гуарда

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты округа Гуарда
Города Португалии